Alpino – relativo alla catena montuosa delle Alpi
 Alpino – militare appartenente al Corpo degli Alpini
 Alpino – cacciatorpediniere costruito nel 1910
 Alpino – cacciatorpediniere della Regia Marina varata nel 1938
 Alpino – fregata costruita nel 1965
 Alpino – fregata multimissione in servizio nella Marina Militare 
 Alpino – località residenziale in provincia di Verbano-Cusio-Ossola
 Alpino – casa motociclistica fondata da Pietro Trespidi

Persone
 Furio Alpino (I secolo a.C.–I secolo a.C.) – poeta romano
 Giuseppe Alpino (1909-1976) – politico italiano
 Alpino di Châlons (V secolo) - santo